Charakteristische Frequenz steht für:

 Charakteristische Frequenz (Funktechnik), Frequenz einer Funkübertragung
 Charakteristische Frequenz eines Bauteils, siehe Eigenfrequenz 
 Charakteristische Frequenz der elektrischen Absorption, siehe Elektrische Suszeptibilität 
 Charakteristische Frequenz einer Quanten-Oszillation, siehe Quantenphasenübergang
 Charakteristische Frequenz von Strahlungsübergängen der Elektronen freier Atome, siehe Atomuhr